ТЖХ — многозначная аббревиатура:
 ТЖХ — трест жилищного хозяйства
 ТЖХ — твёрдо-жидкофазная хроматография

См. также 
  — аббревиатура латиницей